

Зуєвка — село, Алтинсаринський район, Костанайська область

Зуєвка — місто, Кіровська область
 Зуєвка — присілок, Караідельський район, Башкортостан

Див. також 
 Зуївка